Mooreland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mooreland (Indiana)
Mooreland (Oklahoma)